Bajusz Mihály (1841–1872) tanár
 Bajusz Mihály (1894–1967(?)) tisztiorvos